Заболо́тна — прізвище.
 Заболотна Валентина Ігорівна — український кінокритик. Заслужений діяч мистецтв України.
 Заболотна Наталія Вікторівна (1957) — музикознавець, педагог. Доктор мистецтвознавства (2002). Професор (2004). 
 Заболотна Наталія Олександрівна (1985) — російська важкоатлетка, заслужений майстер спорту. Срібний призер літніх Олімпійських ігор 2004 року і літніх Олімпійських ігор 2012 року. 
 Заболотна Наталія Пилипівна (1973) — генеральний директор державного підприємства «Національний культурно-мистецький та музейний комплекс „Мистецький арсенал“».

Див. також 
 Заболотний
Українські прізвища